Castellar se poate referi la:

Castellar, Alpes-Maritimes, comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței.
Castellare-di-Casinca
Castellare-di-Mercurio

Castellar, Piemont, comună în Provincia Alessandria.
Castellar Guidobono, comună în Provincia Cuneo.

Castellar (Jaén), un municipiu din provincia Jaén din comunitatea autonomă Andaluzia.
Castellar de la Frontera, un municipiu din provincia Cádiz din comunitatea autonomă Andaluzia.
Castellar de la Muela, un municipiu din provincia Guadalajara din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.
Castellar de la Ribera, un municipiu din provincia Lleida din comunitatea autonomă Catalonia.
Castellar de n'Hug, un municipiu din provincia Barcelona din comunitatea autonomă Catalonia.
Castellar de Santiago, un municipiu din provincia Ciudad Real din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.
Castellar del Riu, un municipiu din provincia Barcelona din comunitatea autonomă Catalonia.
Castellar del Vallès, un municipiu din provincia Barcelona din comunitatea autonomă Catalonia.
El Castellar, un municipiu din provincia Teruel din comunitatea autonomă Aragon.